Інфлуенсер, інфлюенсер (), впливо́вець — людина, думка якої має значення для певної аудиторії. Найчастіше вона взаємодіє з цією аудиторією через соціальні мережі: Instagram, Facebook або YouTube. Інфлуенсери розповідають про останні тенденції в області моди, мистецтва і літератури — список можна продовжувати до нескінченності, вони присутні майже в будь-якій сфері. Ще одне визначення терміну — той, що свідомо чи несвідомо чинить вплив на інших, лідер думок.

Примітки

Джерела 

Знаменитості
Соціальні мережі